Amaelle Landais-Israël - Frans klimatologe en gletsjer-deskundige
 Camille Landais - Frans econoom
 Claire Landais - Frans ambtenaar
 Hubert Landais - Frans kunsthistoricus en conservator
 Napoléon Landais - Frans lexicograaf
 Pierre Landais - Bretons politicus en minister, belangrijke adviseur van graaf Francis II van Bretagne

 Course landaise - Frans stierenspel
 Landais (pony) - ponyras